Nzeto kan syfta på följande platser:

Angola 

 Município N'zeto, kommun, Zaire, 
 Nzeto (ort i Angola), Zaire, 

Robotskapade Angolaförgreningar